Britannique peut faire référence :
 à ce qui a trait au Royaume-Uni, à la Grande-Bretagne ou à l'Angleterre ;
 aux îles Britanniques ;
 au droit de la nationalité et de la citoyenneté britannique.

Voir aussi 
 Britanniques

Note